Menèrba kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ménerbes, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Minerve, Hérault, departementet Hérault i regionen Occitanien,